Христиа́нская демоноло́гия — представления традиционного христианства о мире падших духов. Восходит своими корнями к христианской теологии и библейским упоминаниям демонов, выступая своего рода антитезой христианскому учению или заполняя пробелы в христианской теории добра и зла. Кроме того, христианская демонология была тесно связана с магической, практической демонологией (гоетией) средних веков, восходящей корнями к разного рода гримуарам и учениям оккультной каббалы.

Происхождение и роль демонов 
Христианская теология, являясь наследницей учений Ветхого Завета, восприняла дуалистическое видение мира и Бога, согласно которому человеческие души и всё сущее есть поле битвы сил благого Бога и его противника, Сатаны, виновника всех зол. Пытаясь разрешить проблему появления зла в мире, созданном исключительно благим Богом, христиане последовали примеру гностиков и вывели причину зла из трагедии грехопадения ангелов.

Согласно общераспространённому мифу, один из самых могущественных ангелов, стоявших перед лицом Бога (Денница, Люцифер), поддался одному из семи смертных грехов — гордыне, и вознамерился захватить власть на небесах. Подстрекая прочих ангелов к мятежу, Люцифер собрал огромное войско, с которым выступил против сил Света, возглавляемых архангелом Михаилом, но проиграл и был низвергнут на землю, где, подталкиваемый жаждой мести, стремился отвернуть верующих христиан от Бога, ввергая их в грех или насылая невзгоды, чтобы пошатнуть веру христиан и уничтожить источник этого «заблуждения». Падших ангелов христианская демонология видела в образах иноземных языческих богов, заставлявших поклоняться целые народы своим идолам как истинному и единому Богу.

С момента падения мятежных ангелов с неба те утратили право носить звание посланников Божьих и стали именоваться демонами, злобными духами. Таким образом, в христианстве, в отличие от многих древних верований, слово «демон» означает не сверхъестественного духа вообще, независимо от его природы, а исключительного духа злого, падшего ангела.

Однако, как отмечает А. Амфитеатров в своей книге «Дьявол в быту, легенде и литературе средних веков», в самом священном писании для мифа о падении ангелов нет никаких решительных оснований кроме «толкования одного стиха у Исайи и нескольких тёмных мест в Новом Завете», а потому источник этого мифа, по мнению автора, следует искать в неканонических писаниях гностиков или мифологиях других народов с такой же ярко очерченной дуальной мировоззренческой позицией.

После того как ранние авторы (до 1550 г.) определили черты основной колдовской ереси, их положения дошли до авторов, боровшихся с колдовством и ведьмами на местах. В работах этих демонологов теория колдовства и демонологии продолжала совершенствоваться, обрастая всё большими изощрёнными деталями и подробностями. Поскольку авторы таких трактатов чаще всего были юристами, теологами или судьями на ведьмовских процессах, свои теории средневековые демонологи подкрепляли случаями из собственной практики, часто сильно преувеличивая и толкуя галлюцинации и поведение людей под пытками в соответствии со своим видением ситуации. В результате этого образы демонов, персонифицировавших несправедливость мира, неизбежность лишений и страданий, а также ложных богов, деградировали до уровня существ с животными повадками, предающихся греху вместе с колдунами и ведьмами на оргиях во время шабашей.

Классификация демонов христианскими демонологами 
Попыток определения степени влияния и родов злых духов предпринималось очень много, и среди христианских демонологов не было единого мнения ни о границах власти демонов, ни об их иерархии.

Так, в 1563 г. врач-скептик Вейер писал:
Сатана обладает большим мужеством, невероятной хитростью, сверхчеловеческой мудростью, острейшей проницательностью, совершенной рассудительностью, несравнимым мастерством в плетении самых хитрых интриг и злобной, беспредельной ненавистью ко всему человеческому, [ненавистью] безжалостной и непреходящей.

Француз, судья по делам ведьм Боден писал о демонах следующее (1580 г.): Дьяволы обладают глубочайшими знаниями обо всём. Ни один богослов не может истолковать Священное Писание лучше их, ни один адвокат не знает законов и установлений, ни один врач или философ лучше них не разбирается в строении человеческого тела или в силе камней и металлов, птиц и рыб, деревьев и трав, земли и небес.

Очевидно, именно в таком качестве, как описал Боден, предстают демоны в «Малом ключе Соломона», в разделе «Гоетия».

Классификации демонов по степени их могущества 
Альфонсо де Спина установил 10 разновидностей демонов:
 Парки — демоны, которым приписывалась власть вмешиваться в судьбу человека;
 Полтергейсты — духи, производящие мелкие пакости по ночам в доме: передвигают и ломают вещи, не дают спать по ночам шумом, но, как правило, не причиняют большого вреда;
 Инкубы и суккубы — демоны, вступающие в половую связь с человеком. Особенно нападкам этих демонов подвержены, по мнению автора, монахини;
 Марширующие призраки, появляющиеся в виде толпы людей, производящей много шума;
 Домашние духи ведьм — гении-обереги ведьм и колдунов, а также все прочие духи, подражающие ангелу из книги Товита;
 Кошмары — демоны, вызывающие ужасные видения во сне;
 Демоны, образующиеся из мужского семени, — демоны, наводящие на мужчин фантазии о женщинах с целью получения семени для создания других демонов;
 Демоны-обманщики — демоны, дурачащие людей, появляясь в человеческих обличьях;
 Чистые демоны — демоны, нападающие только на святых;
 Демоны, которые обманывают старух, внушая им мысли о том, что те якобы летали на шабаш.

Классификация демонов по связи с семью грехами 
Этот вид классификации основывался на той мысли, что демоны подстрекают человека к грехам. Так, в 1589 году демонолог П. Бинсфельд дал такую связь высших демонов с пороками:
 Люцифер — гордость.
 Маммон — жадность.
 Ашмедай — похоть.
 Сатан — гнев.
 Баал-Зевув — чревоугодие.
 Ливьятан — зависть.
 Баал-Пеор — лень.
В 1801 г. оккультист Френсис Баррет издал в Лондоне книгу «Magus or Celestial Intelligencer», в которой изменил связь демонов с грехами. По Баррету:
 Мамона — демон искусителей и соблазнителей;
 Асмодей — князь мстителей;
 Сатана — демон обмана;
 Вельзевул — властелин "богов".
Кроме того в список демонов были внесены:
 Пифон — князь духов лжи;
 Велиал — вместилище порока;
 Мерихим — предводитель духов, вызывающих заразные болезни;
 Аввадон — демон разрушения;
 Астарот — демон обвинителей и инквизиторов.

Классификация демонов по ангельским чинам 
Во время экзорцизма демон Балберит, вселившийся в Мадлен из Прованса, сообщил, что, поскольку демоны — падшие ангелы, их чины восходят к ангельским рангам, установленным ещё в IV в. н. э. в трактате «Божественные имена» Псевдо-Дионисия. Всего демон упомянул о девяти чинах, разделённых на три лика по три чина в каждом:
 В первый лик входили духи в чине серафимов, херувимов и престолов:

 Вельзевул (серафимы), второй после Люцифера — склоняет людей к гордыне;
 Левиафан (серафимы) — склоняет к ереси и грехам, противоречащим вере;
 Асмодей (серафимы) — является князем роскоши и желает соблазнить ею всех людей;
 Балберит (херувимы) — склоняет к склоке, злословию и самоубийствам;

 Верен (престолы) — склоняет людей к нетерпимости;
 Грессил (престолы) — склоняет людей к нечистоте и неряшеству;
 Соннелон (престолы) — возбуждает в людях ненависть к врагам.  
 Во второй лик входили духи в чине господств, сил, властей:

 Элле (господства) — подстрекает людей к нарушению обета бедности;
 Розье (господства) — подстрекает к любострастию;
 Верье (князь Сил) — склоняет к непослушанию;
 Карро (власти) — вселяет жестокосердие;
 Карниван (власти) — склоняет людей к бесстыдству.

 В третий лик входили духи в чине начал, архангелов и ангелов:

 Велиал (начала) — склоняет к высокомерию, внушает женщинам украшать себя в соответствии с модой, развращать детей, болтать с ними во время мессы;
 Оливий (архангел) — внушает жестокость и безжалостность к бедным.

Классификация демонов по месту их обитания 
В изданной в 1603 г. книге «Compendium Maleficarum» Гваццо, а позднее в «Melampronoea» Генри Хелиуэлла (1681) авторы цитируют Михаила Пселла, давшего классификацию демонов по месту их обитания:
 Огненные демоны, обитающие в высших слоях воздуха, не спускающиеся на землю к людям. Автор полагал, что их появление произойдёт только в Судный день.
 Воздушные демоны, обитающие в воздухе вокруг людей. Они могут вызывать атмосферные явления вроде штормов и бурь, могут иногда становиться видимыми людям, способны спускаться в ад. Духами воздуха названы демоны, упоминаемые в «Teurgia Goetia» «Малого ключа Соломона».
 Земные демоны, обитающие в лесах и рощах, где расставляют человеку коварные ловушки. Они сбивают с пути, а некоторые живут тайной жизнью среди людей.
 Водяные демоны, вызывающие бури на морях, где топят корабли и истребляют живность в водоёмах. Они чаще предстают перед человеком в женских образах. Их нрав буйный, беспокойный и полный обмана.
 Подземные демоны живут в пещерах и расщелинах гор. Вызывают землетрясения, разрушают фундаменты домов и вредят шахтёрам.
 Светобоязненные демоны не выносят света. По мнению Пселла, они непостижимы для человека вовсе, поскольку внутри они полностью черны, их нрав полон тёмных страстей, злобы и беспокойного возбуждения. При встрече с человеком ночью эти демоны нападают на человека и убивают его, удушая или отравляя своим дыханием. Их невозможно заклясть никакими заговорами и удержать никаким колдовством, поскольку они сторонятся человеческих голосов, всякого шума и бегут от света.

Демоны в гримуарах

Литература 
 Роббинс, Рассел Хоуп.  Энциклопедия колдовства и демонологии /Р. Х. Роббинс; Пер. с англ. Т. М. Колядич, Ф. С. Капицы. — М.: ООО «Издательство Астрель», 2001. — 560 с.: ил. — («AD MARGINEM»).
 Королев А., Майер И., Шамин С.  Сочинение о демонах из архива Посольского приказа: К вопросу о культурных контактах России и Европы в последней трети XVII столетия// Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2009. — № 4 (38). — С. 108—121.
 Антонов Д. И. «БЕСА ПОЙМАВ, МУЧАШЕ:». Избиение беса святым: демонологический сюжет в книжности и иконографии Средневековой Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — № 1 (39). — С. 61-75.